Upenieks ist der Familienname von: 
 Gundars Upenieks (* 1971), lettischer Biathlet
 Kārlis Upenieks, lettischer Fußballspieler